Quatorze navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Kingfisher:

 Le Kingfisher était un navire en service entre 1664 et 1667.
 Le HMS Kingfisher (1675) était un navire de quatrième classe de 46 canons construit en 1675, reconstruit en 1699 et démoli en 1728.
 Le  Kingfisher était un ketch à 4 canons acheté en 1684 et capturé par les Français en 1690.
 Le HMS Kingfisher (1745) (ou Kings Fisher) était un sloop de 14 canons lancé à Gosport. Elle a été transformée en bombardier à 8 canons et a servi comme tel entre 1758 et 1760. Elle a été vendue en 1763.
 Le HMS Kingfisher (1770) était un sloop de 14 canons lancé en 1770 et brûlé pour éviter d'être capturé en 1778.
 Le HMS Kingfisher (1782) était un brick-sloop de 18 canons lancé en 1782, ayant été acheté dans les stocks. Elle a fait naufrage en 1798.
 Le HMS Kingfisher (1804) était un sloop de 18 canons lancé en 1804 et démantelé en 1816.
 Le HMS Kingfisher (1823) était un brick-sloop de 10 canons de la classe Cherokee, lancé en 1823 et vendu en 1838.
 Le HMS Kingfisher (1845) était un brick de 12 canons lancé en 1845. Il fut désarmé en 1852, puis en service portuaire à partir de 1875. Il fut vendu en 1890.
 Le HMS Kingfisher (1879) était un sloop de la classe Doterel lancé en 1879. Il est devenu un navire-école et a été rebaptisé HMS Lark en 1892, puis HMS Cruizer en 1893. Il a été vendu en 1919.
 Le HMS Kingfisher était un brick de 16 canons lancé en 1850 sous le nom de HMS Martin. Il a été rebaptisée HMS Kingfisher en 1890, lorsqu'il est devenu brigadier d'entraînement. Il a été vendue en 1907.
 Le HMS Kingfisher devait être une canonnière fluviale. Elle a été ordonnée en 1912, mais a ensuite été annulée.
 Le HMS Kingfisher (L70) était un sloop de classe Kingfisher lancé en 1935 et vendu en 1947.
 Le HMS Kingfisher (1954) était un navire de sauvetage de la classe King Salvor, précédemment HMS King Salvor renommé en 1954 et en service jusqu'en 1960, date à laquelle il fut vendu à la marine argentine.
 Le HMS Kingfisher (P260) était un patrouilleur de classe Bird lancé en 1974 et vendu en 1996.